

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Zadąbrowie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów
 Zadąbrowie – osada w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Radymno
 Zadąbrowie – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Orły